Лу́ций Анти́стий ():
 Луций Антистий — консулярный трибун 379 года до н. э.;
 Луций Антистий — народный трибун 58 года до н. э.